Termin GK2 ima više značenja.

 N-acetilgalaktozamin kinaza, enzim
 Gyakuten Kenji 2, video igra